Международный турнир юношеских команд по футболу памяти первого вице-президента ФИФА В. А. Гранаткина — ежегодный турнир юношеских национальных команд по футболу (сборные до 18 лет) памяти Валентина Гранаткина — известного советского футболиста и функционера, бывшего в 1946—1950 годах вице-президентом и в 1955—1979 первым вице-президентом ФИФА.

До 2017 года турнир проходил зимой в крытых манежах (СКК «Петербургский», СК «Олимпийский»).

История 
Первый турнир был организован в 1981 году в Москве по инициативе президента ФИФА Жоао Авеланжа через год и два месяца после кончины Гранаткина. В соревновании участвовали 6 команд — две сборные СССР и 4 зарубежные сборные. С 1983 года турнир стал принимать Ленинград, в 1993—2000 годах турнир не проводился и возродился в 2001 году. Розыгрыши 2004 и 2005 годов прошли в Москве, остальные — в Санкт-Петербурге. До 2011 года в соревновании участвовали восемь команд, которые в двух группах играли по круговой системе, а затем по кубковой системе распределяли места с первого по восьмое. В 2012 году в турнире участвовали 12 команд, в 2013 — 16. В разные годы в турнире играли такие впоследствии известные футболисты как Андреас Мёллер, Оливер Бирхофф, Карстен Янкер, Марсель Десайи, Игорь Колыванов, Александр Мостовой и другие.

Результаты

Призёры 
В общей сложности победу в турнире праздновали представители восьми стран. Обладателями медалей становились спортсмены из 22 стран. Самая титулованная команда Россия/СССР — 20 побед. Четырежды победителями становились юноши из Германии. Третья в списке успешных команд — Белоруссия (1 победа, 1 серебро и 3 бронзы). По количеству медалей лидируют: СССР/Россия (38 медалей), Китай и Украина (по 7 медалей).

Участники турнира 
За всю историю Мемориала в нём приняли участие сборные 38 команд (не считая команды СССР и России). Чаще всего в турнире играли юноши из Белоруссии (16 раз), Украины, Германии и Латвии (по 13 раз). При этом белорусская и украинская команды выступали практически во всех розыгрышах возрождённого Мемориала. Немецкие юноши же играли в основном в советском турнире.

Хозяева турнира всегда были представлены минимум одной командой (2003—2011). В советское время на турнире всегда играли две команды СССР. В Мемориале 1981 года среди участников была сборная Москвы. В 1991 году на турнире 4-е место заняла команда «Смена». В 1992 году, после распада СССР, принимающую сторону представляли две команды СНГ. Среди участников первых двух возрождённых турниров была команда петербургских юношей. С 2013 года сборная Санкт-Петербурга — также постоянный участник Мемориалов. В 2015 году представительство России возросло до 4 команд: две национальные юношеские команды, сборные Санкт-Петербурга и Москвы.

Список приглашённых команд, участвовавших в Мемориале Гранаткина

Известные игроки 

 Алексей Михайличенко (1981, СССР)
 Олег Протасов (1982, СССР)
 Валерий Шмаров (1982, СССР)
 Юрген Колер (1984, ФРГ)
 Лоран Блан (1984, Франция)
 Эрик Кантона (1984, Франция)
 Бодо Илгнер (1985, ФРГ)
 Андреас Мёллер (1986, ФРГ)
 Оливер Бирхофф (1986, ФРГ)
 Марсель Десайи (1986, Франция)
 Юрий Никифоров (1986, СССР)
 Игорь Колыванов (1986, СССР)
 Андрей Кобелев (1986, СССР)
 Игорь Добровольский (1986, СССР)
 Александр Мостовой (1986, СССР)
 Сергей Кирьяков (1987—1988, СССР)
 Олег Саленко (1987, СССР)
 Томас Бролин (1987, Швеция)
 Кейси Келлер (1988, США)
 Игорь Симутенков (1990, СССР)
 Дмитрий Парфёнов (1991, СССР)
 Карстен Янкер (1992, ФРГ)
 Дмитрий Сычёв (2001, Россия)
 Динияр Билялетдинов (2003, Россия)
 Дмитрий Чигринский (2004, Украина)
 Артём Дзюба (2006, Россия)
 Игорь Смольников (2006, Россия)
 Фёдор Смолов (2008, Россия)
 Алан Дзагоев (2008, Россия)
 Кевин де Брюйне (2009, Бельгия)
 Магомед Оздоев (2010, Россия)
 Алексей Миранчук (2013, Россия)
 Антон Миранчук (2013, Россия)
 Антон Терехов (2016, Россия)

В филателии 
В первые годы существования турнира в СССР выпускались почтовые конверты, посвящённые Мемориалу Гранаткина.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика на сайте rsssf.com
 Спортивный информационный портал «Sport News»

Международные соревнования по футболу в СССР
Мемориал Гранаткина